The Mouse and the Lion – cortometraggio del 1913 diretto da Van Dyke Brooke
The Mouse and the Lion – cortometraggio di animazione del 1953 diretto da Paul J. Smith